Сиња се може односити на:

 Плава боја

Насеља у Италији:

 Сиња (Белуно), насеље у округу Белуно
 Сиња (Фиренца), насеље у округу Белуно